Lövlund kan syfta på:

 Lövlund, Finspångs kommun – en småort i Risinge socken
 Lövlund – en bebyggelse i Vallentuna kommun, se Grandal och Lövlund
 Lövlund – en bebyggelse i Vallentuna kommun, se Bromma och Lövlund
 Lövlund (naturreservat) i Sollefteå kommun